Абаринов, Александр Алексеевич (род. 1950) — советский и украинский историк, журналист, писатель.
 Абаринов, Андрей Андреевич (1913—1992) — советский и российский учёный, инженер-строитель, профессор (1960), педагог.
 Абаринов, Дмитрий Михайлович (1992—2017) — российский шашист, гроссмейстер.

См. также 
 Абаринова, Антонина Ивановна (1842—1901) — российская оперная певица и драматическая актриса.
 Абарин
 Абариновы